Мирибе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Административный центр кантона Мирибель. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01249.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-востоку от Парижа, в 12 км северо-восточнее Лиона, в 50 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

На юге коммуны проходит канал Мирибель.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 9066 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 года среди 5894 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 4488 были экономически активными, 1406 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 4488 активных жителей работали 4026 человек (2052 мужчины и 1974 женщины), безработных было 462 (253 мужчины и 209 женщин). Среди 1406 неактивных 536 человек были учениками или студентами, 463 — пенсионерами, 407 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIV век). Исторический памятник с 1928 года.
 Карильон Ма-Рилье и беффруа (1946 год). Исторический памятник с 1993 года.
 Придорожное распятие-фонтан на площади Анри-Гробон (XVIII век). Исторический памятник с 1929 года.
 Сарацинские норы

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 

Коммуны департамента Эн